Der Fed Cup 2011 war die 49. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der Weltgruppe spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten gegen einen Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Diese Sieger spielen 2012 in der Weltgruppe und die Verlierer spielen 2012 in der Weltgruppe II.
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielten gegen ein qualifiziertes Team. Die qualifizierten Teams bestanden aus zwei Teams der Europa-/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone. Die Sieger spielen 2012 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Australien – Italien

Russland – Frankreich

Slowakei – Tschechien

Belgien – Vereinigte Staaten

Halbfinale

Russland – Italien

Belgien – Tschechien

Finale

Russland – Tschechien

Play-offs

Deutschland – Vereinigte Staaten

Spanien – Frankreich

Slowakei – Serbien

Australien – Ukraine

Weltgruppe II

Erste Runde

Estland – Spanien

Slowenien – Deutschland

Serbien – Kanada

Schweden – Ukraine

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zone Group I, zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine aus der Amerika-Zone. Wegen des schweren Tōhoku-Erdbeben vom 11. März wurde die Partie zwischen Japan und Argentinien verschoben. Die ursprünglich im Ariake Colussium in Tokio angesetzte Play-off-Begegnung fand vom 16. bis 17. Juli 2011 in Beans-Dome in Miki statt.

Belarus – Estland

Japan – Argentinien

Slowenien – Kanada

Schweiz – Schweden

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 2. bis 5. Februar 2011
Austragungsort: Tenis Club Argentino, Buenos Aires, Argentinien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 16. bis 22. Mai 2011
Austragungsort: Centro Nacional de Tenis, Santo Domingo, Dominikanische Republik
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 2. bis 5. Februar 2011
Austragungsort: National Tennis Centre, Nonthaburi, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften  stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 2. bis 5. Februar 2011
Austragungsort: National Tennis Centre, Nonthaburi, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 2. bis 5. Februar 2011
Austragungsort: Municipal Tennis Club, Eilat, Israel
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 2. bis 7. Mai 2011
Austragungsort: Smash Tennis Academy, Kairo, Ägypten
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 2. bis 7. Mai 2011
Austragungsort: Smash Tennis Academy, Kairo, Ägypten
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 2011

2011
Tennisturnier 2011